Гаритано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаритано, Андер (род. 1969) — испанский футболист и тренер.
 Гаритано, Асьер (род. 1969) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Гаритано, Гаиска (род. 1975) — испанский футболист и футбольный тренер.